

Helységnevek 

 Bácsfeketehegy (németül Schwarzenberg, szerbül Фекетић / Feketić) : falu a mai Szerbiában, a Vajdaság területén, az Észak-Bácskai körzetben.
 Schwarzenberg vár : Feketehalom város (románul Codlea, németül Zeiden), ma Romániában, Brassó megyében.

Személynevek, nemesi családnevek 

A Schwarzenberg-ház (csehül: „Švarzenberk”): frankföldi-csehországi eredetű nemesi nemzetség. Jelentősebb tagjai:
 Adolf von Schwarzenberg birodalmi gróf, (Reichsgraf) (1551–1600), Győr visszavívója 1598-ban
 Karl Philipp zu Schwarzenberg herceg (1771–1820) osztrák császári-királyi tábornagy, a Napóleon elleni koalíció főhadparancsnoka a lipcsei Népek csatájában
 Edmund Leopold Friedrich zu Schwarzenberg herceg (1803–1873), a XIX. században kinevezett utolsó osztrák tábornagy (Feldmarschall)
 Felix Ludwig Johann zu Schwarzenberg herceg (1800–1852), osztrák államférfi, diplomata, az Osztrák Császárság miniszterelnöke
 Friedrich Johannes Jacob Cölestin von Schwarzenberg (1809–1885) osztrák bíboros, hercegérsek
 Felix zu Schwarzenberg herceg (1867–1946), császári és királyi vezérőrnagy, első világháborús hadosztályparancsnok
 Karl (VII) von Schwarzenberg herceg (* 1937), svájci üzletember, cseh polgári nevén Karel Schwarzenberg, Václav Havel köztársasági elnök volt titkára, Csehország egykori külügyminisztere

Egyéb 
 Bécs, Schwarzenbergplatz, a tér.
 Bécs, Palais Schwarzenberg, a Schwarzenberg-palota.